Papyrus 123 (nach Gregory-Aland mit Sigel  bezeichnet) ist eine frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments. Es handelt sich um Fragmente eines Papyrusmanuskriptes des 1. Korintherbriefes.

Beschreibung 
Bis zum heutigen Tag haben nur Stücke eines Blattes überlebt. Der verbleibende Text von 1. Korinther umfasst die Verse 14,31–34 und 15,3–6. Der Zustand ist fragmentarisch. Mittels Paläographie wurde es dem 4. Jahrhundert zugeordnet.

 Text
Recto
 μα]ν̣θανωσιν κ[αι παντες
 παρ]α̣κ̣α̣λ̣ω̣ντ̣[αι και] π̣να προ̣φητων̣ [προφηταις
 υ]π̣ο̣τασσεται̣ ο̣υ γαρ εστι[ν α]κ̣ατασ[ιας ο θς
 αλλ ειρ]η̣νες οω εν πασαις τα[ις] εκκ̣[λησιας
 των αγι]ω̣ν̣ α̣ι̣ γ̣υναικες εν [ταις εκκλησιαις
 σιγατωσαν ου γα]ρ̣ επιτρεπ̣[εται αυταις λαλειν
 ]...[
Verso
 υ]μ̣ιν εν π̣ρωτοι̣[ς ο και παρελαβον οτι
 χς απεθα]ν̣εν υπερ των α̣[μαρτιων ημων κατα
 τας γραφ]α̣ς και ο̣[τ]ι̣ ε̣τ̣α̣φη και̣ [οτι] εγηγε̣ρτα̣[ι τη
 ημερα τη τριτ]η̣ κα̣[τα] τ̣ας̣ γραφας κ̣αι οτι ωφ[θη κηφα
 ειτα τοις δωδεκα επειτα] ω̣φθη επανω̣ πε̣ν̣[τ]α̣
 κοσιοις αδελφοις εφαπαξ ε]ξ̣ ων οι πλ̣[ειονες
 μενουσιν εως αρτι τινες δε εκο]ι̣μ[ηθησαν

Der griechische Text des Kodex repräsentiert wahrscheinlich den Alexandrinischen Texttyp. Er wurde 2008 von J. David Thomas veröffentlicht.

Siehe auch 
 Liste der Papyri des Neuen Testaments
 Oxyrhynchus Papyri

Einzelnachweise

Literatur 
 N. Gonis, D. Colomo, The Oxyrhynchus Papyri LXXII (London: 2008), S. 1–3.

Weblinks

Abbildungen 
 P.Oxy.LXIV 4844 aus der Papyrologie in Oxfords „POxy: Oxyrhynchus Online“.

Offizielle Registrierung 
 „Fortsetzung der Liste der Handschriften“ Institut für Neutestamentliche Textforschung, Universität Münster. (PDF-Datei; 147 kB)

Papyrus des Neuen Testaments
Handschrift der Bodleian Library (Oxford)
Oxyrhynchus Papyrus
Handschrift (4. Jahrhundert)